Gruzínska abecéda (tudi grúzijska abecéda) je abeceda, ki se uporablja za zapis gruzinščine, neuradno pa tudi ostalih južnokavkaških (kartvelskih) jezikov (mingrelščine, svanščine in lazovščine). V preteklosti sta jo krajši čas uporabljala tudi abhaški in osetinski jezik.

Sodobna abeceda (მხედრული, mhedruli) ima 33 črk. Včasih jih je imela še več, vendar so nekatere črke s časom izginile iz uporabe. Razlike med velikimi in malimi črkami ni.

Abeceda 

Gruzinska abeceda